Daugavpils novads – jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie powstałych 1 lipca 2009 roku. Jej stolicą jest Dyneburg, który jednak w skład jednostki nie wchodzi.

Obszar wiejski dzieli się na 19 pohostów:
 Ambeļu pagasts
 Biķernieku pagasts 
 Demenes pagasts
 Dubnas pagasts (dubnieński)
 Kalkūnes pagasts (kałkuński)
 Kalupes pagasts 
 Laucesas pagasts (łaukieski)
 Līksnas pagasts (likśnieński)
 Maļinovas pagasts
 Medumu pagasts
 Naujenes pagasts
 Nīcgales pagasts (nidzgalski)
 Salienas pagasts
 Skrudalienas pagasts (skrudeliński)
 Sventes pagasts
 Tabores pagasts
 Vaboles pagasts (wabolski)
 Vecsalienas pagasts
 Višķu pagasts (wyszecki)

Demografia

Struktura etniczna 

Na 1 stycznia 2010 roku struktura etniczna (narodowości) w novads przedstawia się następująco:

Przypisy 

Novadi Łotwy